Gralla puede estar referido a:

Personas 
 Dina Gralla (1905-1994), actriz alemana.
 Gastón de Moncada y Gralla (1554-1626), noble, diplomático y hombre de estado español.

Geografía (lugares, territorios, localidades, etc) 
 Gralla, comuna austriaca del distrito de Leibnitz.

Miscelánea 
 Casa Gralla, palacio de estilo renacentista situado en Barcelona, España.
 Gralla, instrumento de viento-madera.